Фаттори () — имя собственное итальянского происхождения; распространено в виде фамилий.
 Фаттори, Джованни (1825—1908) — итальянский художник, член группы Маккьяйоли. 
 Фаттори, Освальдо (1922—2017) — итальянский футболист, опорный полузащитник.